Kuçovë kan syfta på:

Albanien 

 Bashkia e Kuçovës, kommun, Beratdistriktet, 
 Kuçova, distriktshuvudort, Beratdistriktet, Rrethi i Kuçovës, 
 Rrethi i Kuçovës, distrikt, Beratdistriktet,